Nicot ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Nicot (1530–1604), französischer Diplomat und Lexikograph, führte Tabak als Heilpflanze ein
 Jean-Louis Nicot (1911–2004), französischer Luftwaffengeneral
 Louis-Henri Nicot (1878–1944), französischer Bildhauer
 Rainer Nicot (* 1954), deutscher Fußballspieler

Siehe auch
Nicod, Nico, Niko